Råberget kan syfta på följande platser:

Finland 

 Råberget, Larsmo, Österbotten,  (0 ha)
 Råberget, Korsholm, Österbotten,  (1 ha)

Se även
Öja Råberget
Riberget